Zoločiv může být:

 Zoločiv (město) – město ve Lvovské oblasti na Ukrajině
 Zoločiv (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Charkovské oblasti na Ukrajině